Дефер(р) — фамилия, существующая в ряде языков. Известные носители:

 Дефер, Кэйли (род. 1986) — американская актриса.
 Деферр, Хервасио (род. 1980) — испанский гимнаст.
  (1740—1794) — французский инженер-гидрограф.

См. также 
  — комикс 1956 года из популярной серии «Счастливчик Люк» известного карикатуриста Мориса.